La Coppa Italia 1996-1997 si è svolta dal 15 settembre 1996 all'8 febbraio 1997: al torneo hanno partecipato ventotto squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la nona volta alla .

Formula
Le squadre (dodici di Serie A1 e sedici di Serie A2) hanno disputato un primo turno, trantaduesimi di finale, sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, con gare di andata e ritorno, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Andata

Ritorno

Trentaduesimi di finale

Andata

Ritorno

Sedicesimi di finale

Andata

Ritorno

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1996
Pallavolo nel 1997
 1996-1997